La pole position est un terme désignant la première place sur une grille de départ.

 Pole Position, Pole Position II et F1 Pole Position 64 sont des jeux vidéo ;
 Pole Position est une série télévisée d'animation ;
 Pole Position est une émission de télévision italienne sur la Formule 1 ;
 Pole Position est un groupe de rock ;
 Le Pole Position est un club de strip-tease de fiction dans le jeu Grand Theft Auto: Vice City.
 Pole Position : Le Grand Jeu de la Formule 1 est un livre-jeu écrit par Marc Francis en 1986.